Schroff steht für:

 Pentair Schroff GmbH (ehemals Schroff GmbH) deutscher Hersteller von Electronic Packaging Produkten

Schroff ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Stephan von Schroff (1799–1853), österreichischer Militärmediziner
 Gunther Schroff (1939–1999), deutscher Unternehmer
 Helmut Schroff (1901–1945), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Karl Damian von Schroff (1802–1887), österreichischer Arzt, Professor und Rektor an der Wiener Universität
 Karl-Heinz Schroff (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Karl von Schroff (1844–1892), österreichischer Mediziner und Pharmakologe

Siehe auch:
 Shroff